Christian Garnier ist der Name folgender Personen:
* Christian Garnier (Geograph) (1872–1898), französischer Geograph
 Christian Garnier (Basketballspieler) (* 1964), französischer Basketballspieler